Frydenlund ist der Name von:

 Frydenlund (Rudersdal), dänisches Gut in der Rudersdal Kommune im Nordosten der Insel Seeland
 Frydenlund (Sarup), Ort auf Fünen
 Knut Frydenlund (1927–1987), norwegischer Diplomat und Politiker der Arbeiderpartiet
 Olaf Frydenlund (1862–1947), norwegischer Sportschütze